Алекса́ндр Арте́мьев: 
 Артемьев, Александр Алексеевич (1922—1989) — Герой Советского Союза.
 Артемьев, Александр Викторович (род. 1966) — советский боксёр, победитель Игр доброй воли.
 Артемьев, Александр Владимирович (род. 1985) — бывший американский гимнаст.
 Артемьев, Александр Вячеславович (род. 1984) — казахстанский автогонщик, чемпион страны по автокроссу.
 Артемьев, Александр Иванович (1820—1874) — российский статистик, археолог, этнограф и географ.
 Артемьев, Александр Рудольфович (1958—2005) — российский историк, археолог.
 Артемьев, Александр Спиридонович (1924—1998) — чувашский прозаик, поэт и литературный критик, переводчик.